Ciochină ist der Familienname folgender Personen:

 Gheorghe Ciochină (* 1951), rumänischer Boxer
 Nicolae Ciochină (* 1980), rumänischer Fußballspieler
 Raluca Ciochină (* 1983), rumänische Tennisspielerin
 Șerban Ciochină (* 1939), rumänischer Dreispringer

Siehe auch:

 Ciochina